En Pologne, Ciszyca peut désigner :

 Ciszyca est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Ciszyca est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.